Бокин — многозначный термин.

Топоним

 Бокин — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сержипи.
 Бокин — микрорегион в Бразилии. входит в штат Сержипи.

Фамилия 
Известные носители:
 Бокин, Константин Афанасьевич (1891—1939) — русский военный, участник Первой мировой войны.
 Бокин, Токаш (1890—1918) — участник борьбы за установление Советской власти в Семиречье.
 Бокин, Гаврила Осипов — голова стрелецкий XVII века.
 Бокин, Фёдор Иванов — стольник, который в 1673 году еще стряпчим ходил с государем в Звенигород, в Саввинский монастырь.

Примечания